Elenco, per gruppi e in ordine alfabetico, delle isole che compongono l'arcipelago di Nordenskiöld. Tra parentesi il numero di isole di ciascun gruppo, in grassetto le isole principali. Dalla lista sono escluse le isole senza nome.

 Isole di Cywolka (острова Цивольки) (18)
 Isola Brandwacht (остров Брандвахта)
 Isola Ermak (о. Ермак)
 Isola Grjada (о. Гряда)
 Isola Kazak (о. Казак)
 Isola di Kovalevskij (о. Ковалевского)
 Isola Krasin (о. Красин)
 Isola di Küçüm (о. Кучум)
 Isola Ledokol (о. Ледокол)
 Isola Lenin (о. Ленин)
 Isola di Makarov (о. Макарова)
 Isola di Mametkul (о. Маметкул)
 Isola Oktjabr' (о. Октябрь)
 Isola Sadko (о. Садко)
 Isola di Savva Loškin (о. Саввы Лошкина)
 Isola di Schulz (о. Шульца)
 Isola Ukromnyj (о. Укромный)
 Isola di Vasil'ev (о. Васильева)
 Isola di Vitte (о. Витте)

 Isole di Kolomejcev (острова Коломейцева) (2)

 Isole di Litke (острова Литке) (10)
 Isola di Ermolov (о. Ермолова)
 Isola di Pedašenko (о. Педашенко)
 Isola di Sikora (о. Сикора)
 Isola di Šilejko (о. Шилейко)
 Isola di Sofia (о. Софии)
 Isola Torosnyj (о. Торосный)
 Isole Tri Brata (о-ва Три Брата) (3)
 Isola di Unkovskij (о. Унковского)

 Isole di Pachtusov (острова Пахтусова) (15)
 Isola di Aleksandr (о. Александра)
 Isola Dobrynja Nikitič (о. Добрыня Никитич)
 Isola Graničnyj (о. Граничный)
 Isola Jurt (о. Юрт)
 Isola di Kotovskij (о. Котовского)
 Isola Navarin (о. Наварин)
 Isola Oleg (о. Олег)
 Isola di Pachtusov (о. Пахтусова)
 Isola di Petersen (о. Петерсена)
 Isola Silač (о. Силач)
 Isole Skudnye (о-ва Скудные) (2)
 Isola di Španberg (о. Шпанберга)
 Isola Truvor (о. Трувор)
 Isola Zverolovnyj (о. Звероловный)

 Isole di Vil'kickij (Arcipelago di Nordenskiöld) (острова Вилькицкого) (15)
 Isola Central'nyj (о. Центральный)
 Isola Čabak (о. Чабак)
 Isola Groznyj (о. Грозный)
 Isola di Herberstein (о. Герберштейна)
 Isola di Howard (о. Ховарда)
 Isola di Jackman (о. Джекмана)
 Isola Kamenistyj (о. Каменистый)
 Isola Korsar (о. Корсар)
 Isola Novyj (о. Новый)
 Isola Oval'nyj (о. Овальный)
 Isola Peta (о. Пета)
 Isola Smežnyj (о. Смежный)
 Isola di Strižëv (о. Стрижёва)
 Isola di Švecov (о. Швецова)
 Isola Tugut (о. Тугут)

 Isole Vostočnye (острова Восточные) (15)
 Isola di Bianki (о. Бианки)
 Isola Dal'nij (о. Дальний)
 Isole di Dežnëv (о-ва Дежнёва) (2)
 Isole di Evgenij Fёdorov (о-ва Евгения Фёдорова) (2)
 Isola Kamenistyj (о. Каменистый)
 Isola di Leskinen (о. Лескинена)
 Isola di Lovcov (о. Ловцова)
 Isola Matros (о. Матрос)
 Isola Nord (о. Норд)
 Isola Salome (о. Саломе)
 Isola di Tyrtov (о. Тыртов)
 Isola Volna (о. Волна)
 Isola di Železnjakov (о. Железнякова)

Isole che non fanno parte di alcun gruppo:
 Isola Hidrografov (о. Гидрографов)
 Isola Malyška (о. Малышка)
 Isola Priëmnyj (о. Приёмный)
 Isola Russkij (о. Русский)

Liste di isole
Arcipelago di Nordenskiöld